

Топоніми 

 Теке — село у складі Туркестанської міської адміністрації Туркестанської області Казахстану.
 Теке — одна з місцевих громад, що розташована в районі Мохалес-Хук, Лесото.
 Теке — колишня назва села Дагдьошю в Ходжавендському районі Азербайджану.
 Теке — мис у Туреччині.
 Теке — озеро в Уаліхановському районі Північноказахстанської області Казахстану.
  — річка в басейні озера Сарикопа, Казахстан.
 Теке — село у Східній Фракії, вілаєт Текірдаг, Туреччина.

Етноніми 
  — одне з найбільших племен у складі туркменського народу.
  — народ у Центральній Африці, що проживає на території Республіки Конго, ДР Конго та Габону.

Особи 
 Шарль-Давід Ганао-Теке — прем'єр-міністр Республіки Конго.

Інше 
 Теке — одна з назв суфійських обителей (монастирів).